Veltée ist der Familienname folgender Personen:
 Claudius Veltée (* 1866 oder 1867; † 1918), österreichischer Theaterbetreiber, Kinopionier, Filmregisseur, Filmproduzent und Kinobetreiber
 Walter Kolm-Veltée (1910–1999), österreichischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Dozent